Vieska peut désigner plusieurs villages de Slovaquie :
 Vieska, dans le district de Dunajská Streda, dans la région de Trnava ;
 Vieska, dans le district de Veľký Krtíš, dans la région de Banská Bystrica ;
 Vieska nad Žitavou, dans le district de Zlaté Moravce, dans la région de Nitra ;
 Gregorova Vieska, dans le district de Lučenec, dans la région de Banská Bystrica ;
 Ladomerská Vieska, dans le district de Žiar nad Hronom, dans la région de Banská Bystrica ;
 Nová Vieska, dans le district de Nové Zámky, dans la région de Nitra.